Australian Open 2000 byl 88. ročník úvodního tenisového grandslamu sezóny, konaný v rozmezí 17. až 30. ledna. Hrálo se v Melbourne Parku v Melbourne na dvorcích s tvrdým umělým povrchem Rebound Ace. Organizátory události byly Mezinárodní tenisová federace a Australský tenisový svaz.

Obhájci titulu ve dvouhrách byli Rus Jevgenij Kafelnikov a Švýcarka Martina Hingisová.

Vítězové 
Mužskou dvouhru vyhrála americká turnajová jednička Andre Agassi. Získal tak druhý titul na Australian Open (první 1995) a celkově šestý grandslamový v této soutěži.

V ženské dvouhře triumfovala turnajová dvojka Američanka Lindsay Davenportová. Jednalo se o její jediný titul na Australian Open, celkově třetí a současně poslední grandslamový z této soutěže.

Titul v soutěži mužské čtyřhry získala jihoafricko-americká pátá nasazená dvojice Ellis Ferreira a Rick Leach. Pro Ferreiru to byl jediný grandslamový titul v kariéře. Leach získal třetí titul z této soutěže na Australian Open, celkově pak pátý a současně poslední grandslamový.

V ženské čtyřhře zvítězil nejvýše nasazený americko-australský pár Lisa Raymondová a Rennae Stubbsová. Obě tenistky si tak připsaly premiérový grandslamový titul v této soutěži.

Smíšenou čtyřhru vyhrála třetí nasazená americko-australská dvojice Jared Palmer a Rennae Stubbsová a získali tak první výhru v mixu na grandslamu.

Dospělí

Mužská dvouhra

Ženská dvouhra

Mužská čtyřhra

Ženská čtyřhra

Smíšená čtyřhra

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Reference 

 
ATP Tour 2000
WTA Tour 2000